Parhyale är ett släkte av kräftdjur. Parhyale ingår i familjen Hyalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Parhyale